Laur steht für:

 Laur,  Stadtgemeinde in der Provinz Nueva Ecija, Philippinen

Laur ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Laur (1871–1964), Schweizer Agronom
 Eugen Laur (1825–~1885), deutscher Romanist
 Ferdinand Samuel Laur (1791–1854), Schweizer Komponist
 Francis Laur (1844–1934), französischer Bergbauingenieur, Autor und Politiker
 Katrin Laur, estnisch-deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin
 Mati Laur (* 1955), estnischer Historiker  
 Maximilian Laur von Münchhofen (1863–1936), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat
 Otfried Laur (* 1942), deutscher Kulturmanager und Unternehmer
 Rudolf Laur-Belart (1898–1972), Schweizer Archäologe und Hochschullehrer
 Wilhelm Friedrich Laur (1858–1934), deutscher Architekt und Konservator
 Wolfgang Laur (1921–2009), deutscher Philologe

sowie der Familie
 Laur von Münchhofen

Laur. ist das Autorenkürzel von:
 Johann Friedrich Laurer (1798–1873), deutscher Botaniker, Anatom und Pharmakologe

Siehe auch:
 Lauer